Restless – piosenka (pierwsza z kolei) i pierwszy singel z płyty Music Complete brytyjskiej grupy New Order, wydany pod koniec lipca 2015.

Wersje utworu

Promo file, Singel radiowy 
Premiera: 27 lipca 2015. Mute [PIAS]

File, MP3, Singel, 320 kbps / File, FLAC, Singel 
Premiera: 29 lipca 2015. Mute – IMUTE541, Mute – 724596 552452

Promo CD, Singel radiowy UK 
Premiera: sierpień 2015. Mute – RCDMUTE541

Promo CD, Singel radiowy USA 
Premiera: sierpień 2015. Mute – 4361-2

File, MP3, Singel – remiks Agorii, 320 kbps 
Premiera: 2 września 2015. Mute – 724596 963173

File, MP3, Singel – miks RAC, 320 kbps 
Premiera: 10 września 2015. Premiera radiowa w Polsce – 21 września 2015. Mute – IB2MUTE 541

CD, wersja albumowa ("Music Complete") 
Premiera: 25 września 2015. Mute – CDSTUMM390

Winyl, 12", 33 ⅓ RPM, Singel, Edycja limitowana, "Zielony" 
Premiera: 6 października 2015. Mute – 12MUTE541

CD, Singel rynkowy, Pudełko kartonowe 
Premiera: 6 października 2015. Mute – CDMUTE541

Notowania

Media polskie 
 Turbo Top / Antyradio: 4
 Uwuemka: 7
 Lista Przebojów Polskiego Radia PiK: 11
 Lista Przebojów Trójki: 40

Teledysk 
Opublikowano 18 sierpnia 2015 w serwisie YouTube. Reżyseria i produkcja – NYSU.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka singla "żółta"
 Okładka singla "zielona"
 Okładka singla "czerwona"
 Wideoklip

Single wydane w roku 2015